Slovo Stropnice nebo stropnice může mít některý z těchto významů: 
 Stropnice – jihočeská řeka
 Dolní Stropnice; do roku 1950 pouze Stropnice – část obce Římov v okrese České Budějovice
 Horní Stropnice – obec v okrese České Budějovice
 Dlouhá Stropnice – část obce Horní Stropnice v okrese České Budějovice
 Stropnice (evropsky významná lokalita)
 druh nosníku – trám nejnižšího řádu z hierarchie průvlak-trám-stropnice
 stropnice (podhled) – deska (kazeta) k vytvoření podhledu
 stropnice Hurdis – součást stropní  konstrukce
 stropnice (svítidlo) – svítidlo přisazené ke stropu nebo do něj zapuštěné
 stropnice (hornictví) – část stropní výztuže podepírající strop
 stropnice (díl automobilu) – výlisek z plastu nebo laminátu vytvářející strop prostoru pro posádku automobilu